Fanfan Tulipan – film z 1952 roku
 Fanfan Tulipan – film z 2003 roku